Уваровский — название населённых пунктов:

Россия 
 Уваровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Уваровский — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.

См. также 
 Уваровский переулок
 Уваровский район
 Уваровский сельский совет
 Уваровский сельсовет